Montecastellesi – abitanti di Monte Castello di Vibio
Montecastellesi – abitanti di Montecastelli
Montecastellesi – abitanti di Montecastello (Pontedera)
Montecastellesi – abitanti di Montecastello